Джон Бью́кенен () Бьюкенен, Джон (1884—1943) — британский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.
 Бьюкенен, Джон (род. 1975) — британский дзюдоист, участник летних Олимпийских игр 2000 года.
 Бьюкенен, Джон Макленнан (1931—2019) — канадский политик, премьер-министр Новой Шотландии.